{| style="padding:0.3em; float:right; margin-left:15px; border:1px solid #B8C7D9; background:#f5faff; font-size:90%; line-height:1.5em"
|- style="text-align:center; background:#ee82b8"
!colspan="12"|Transylvania Open 2021
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Campioană:
| 
|colspan="9" ||-
!style="text-align:right; width:7em;"|Finalistă:
| 
|colspan="9" |
|-
!style="text-align:right; width:7em;"|Scor:
| 
|colspan="9" |6–2, 6–3
|
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" | Probe
|-
|style="text-align: right;"|Simplu
| 
|''Feminin
|-
|style="text-align: right;"|Dublu
| 
|''Feminin
|- style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!colspan="11" |
|-
|}2021 Transylvania Open – Simplu''' s-a desfășurat în a doua jumătate a lunii octombrie 2021. Treizeci de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis clujean disputat pe o suprafață dură, în sală. Acesta este prima ediție a turneului.

Estoniana Anett Kontaveit, cap de serie nr. 2, își poate asigura participarea la Turneul Campioanelor din noiembrie dacă câștigă titlul. În cazul unui alt rezultat, tunisiana Ons Jabeur va ocupa locul al optulea la Turneul Campioanelor.

Câștigătoarea US Open din septembrie, Emma Răducanu, și cap de serie nr.3, a câștigat runda de deschidere împotriva slovenei Polona Hercog, fiind prima victorie în competiția principală a unui turneu WTA. Toate victoriile anterioare până în prezent au fost înregistrate pe circuitul ITF, în WTA 125 sau în Grand Slam.

Capi de serie

Tabloul principal

Finala

Secțiunea 1

Secțiunea 2

Calificări

Capi de serie

Calificate

Tablou calificări

Galerie

Note

2021
WTA Tour 2021